Вышний Волочёк:

 Вышний Волочёк — город в Тверской области России.
 Вышний Волочёк — железнодорожная станция в одноимённом городе Тверской области.
 «Вышний Волочёк» — малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»), шестой корабль серии.